Demétrio I da Macedónia — rei da Macedônia
Demétrio II da Macedônia — rei da Macedônia

Demétrio I de Báctria — rei de Báctria

Demétrio I Sóter — rei selêucida
Demétrio II Nicátor — rei selêucida

Demétrio de Moscou
Demétrio I da Rússia

Demétrio de Monferrato — rei de Salonica e rei de Jerusalém

Demétrio de Alexandria — patriarca ortodoxo
Demétrio I de Constantinopla — patriarca ortodoxo

 Demétrio de Faleros — gramático grego de Alexandria

 Demétrio (Bíblia) — personagem bíblico

Demétrio